L'Open des îles Caïmans 2010 est l'édition 2010 du tournoi de squash Open des îles Caïmans qui se déroule du 11 au 17 avril 2010 à Grand Cayman. Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Series Gold 45 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont quatre qualifiées et une joueuse invitée Marlene West. 

En finale, la championne du monde et  mondiale Nicol David remporte son deuxième Open des îles Caïmans consécutif en s'imposant face à Jenny Duncalf.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open des îles Caïmans
 Saison 2010 de la WSA

Liens externes 

Open des îles Caïmans
Squash en 2010
Sport en avril 2010